Baltasar Moscoso y Sandoval – cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo
 Gustavo Moscoso – ex calciatore cileno con passaporto messicano, attaccante
 José María Moscoso de Altamira – politico spagnolo
 Luis Manuel Fernandez de Portocarrero-Bocanegra y Moscoso-Osorio – cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo
 Mireya Moscoso – politica panamense
 Sofía Moscoso de Altamira – nobildonna spagnola